Municipio de Jay puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jay (condado de Martin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Martin.
 Municipio de Jay (condado de Elk, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Elk.